Ля́хова — женская форма русской фамилии . 

Известные носительницы:
 Ляхова, Валентина Васильевна (род. 1958) — советская и российская бегунья.
 Ляхова, Екатерина Фёдоровна (1929—2020) — советская и российская актриса, артистка Свердловского театра драмы (1959—2013), народная артистка Российской Федерации (1999).
 Ляхова, Екатерина Фёдоровна (род. 1925) — телятница, Герой Социалистического Труда.
 Ляхова, Юлия Владимировна (род. 1977) — российская прыгунья в высоту.